Сенві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на південний захід від Парижа, 60 км на північ від Орлеана, 30 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 354 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 974,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сенвіль
 Сенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сенвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар